Miejscowości w USA:
 Pleasant View – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Cheatham
 Pleasant View – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Weber
 Pleasant View – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Whitley

Gminy w USA:
 Pleasant View (ang. Pleasant View Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Pleasant View (ang. Pleasant View Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Pleasant View (ang. Pleasant View Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
 Pleasant View (ang. Pleasant View Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Pleasant View (ang. Pleasant View Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Pleasant View (ang. Pleasant View Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Pleasant View (ang. Pleasant View Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp